Londonderry hkan syfta på:

 Londonderry (grevskap) – ett grevskap i Nordirland
 Londonderry – stad i Nordirland, också kallad Derry
 Londonderry County Borough – en del av en befolkad plats i Nordirland
 Londonderry Air – Nordirlands nationalsång i Samväldesspelen
 Londonderry, New Hampshire – en ort i New Hampshire
 Londonderry, Vermont – en ort i Vermont, ser 
 Londonderry Lake – en sjö i Kanada
 Islas Londonderry – öar i Chile
 Annie Londonderry (1870–1947), en entreprenör, idrottare och upptäcktsresande född i Lettland

Se även
 Derry (olika betydelser)